Występy w europejskich pucharach rumuńskiego klubu piłkarskiego Dinamo Bukareszt.

Wykaz spotkań pucharowych

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Puchar Intertoto

Bibliografia 
 

Dinamo Bukareszt
Rumuńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach